Зогзино — название нескольких населённых пунктов:
 Зогзино — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Зогзино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.